Portela ima više značenja:
 Portela (Agriđento)
 Portela (Frozinone)